Bergerhöhe ist der Name für den Wohnplatz:

 Bergerhöhe (Remscheid), Wohnplatz in Remscheid

Und für den Höhenzug: 

 Bergerhöhe (Kürten), Höhenzug in Kürten
Siehe auch:
 Bergeshöh